Eco Attentif est une mention cosmétique et alimentaire créé en 2020, visant à apporter une alternative aux labels cosmétiques en vigueur, permettant à de petites sociétés d'être labélisées à moindre coût.

La mention Eco Attentif se base sur des critères de production écologiques, respectueux et durables. 

Label environnemental